Paul von Kügelgen ist der Name folgender Personen:

* Paul von Kügelgen (Journalist, 1843) (Konstantin Paul Gerhard von Kügelgen; 1843–1904), deutschbaltischer Journalist und Herausgeber
 Paul von Kügelgen (Journalist, 1875) (Paul Siegwart von Kügelgen; 1875–1952), russischer Journalist und Übersetzer